Denumirea de Nikolovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Nikolovo, un sat în comuna Haskovo, regiunea Haskovo;
 Nikolovo, un sat în comuna Montana, regiunea Montana;
 Nikolovo, un sat în comuna Ruse, regiunea Ruse.